To Love Somebody – singolo dei Bee Gees del 1967, dall'album Bee Gees 1st
 To Love Somebody – album di Nina Simone del 1969
 To Love Somebody/The Memory Train – singolo di Chris Dennis del 1977